Die Liste der deutschen Rekordnationalspielerinnen im Eishockey nennt alle Fraueneishockeyspielerinnen, die mindestens 100 Länderspiele für die A-Nationalmannschaft des Deutschen Eishockey-Bunds bestritten haben. In die Rechnung miteinbezogen sind dabei nur offizielle Einsätze nach Angaben des Deutschen Eishockey-Bunds.

Derzeit gibt es 45 Spielerinnen, die mindestens 100 Länderspiele für Deutschland bestritten haben (Stand 20. Februar 2020).

Erklärung 
 Platz: Nennt den Ranglistenplatz, den die Spielerin gemessen an den Länderspieleinsätzen belegt.

 Name: Nennt den Namen der Spielerin. 
 Spiele: Nennt die Anzahl der offiziellen Länderspiele für den Deutschen Eishockey-Bund.

Liste der Rekordnationalspielerinnen 

Stand: 20. Februar 2020

Einzelnachweise

Siehe auch 
 Rekordnationalspieler
 Liste der deutschen Rekordnationalspieler im Eishockey

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Deutschen Eishockey-Bunds

Deutschland, Rekordnationalspielerinnen
!
Fraueneishockey